Schwarz est un mot commun et un nom propre allemand.

Nom commun 
Schwarz est un mot allemand qui signifie « noir ».

Localisation du patronyme 
Schwarz est un patronyme germanique dont la répartition en Allemagne et en Autriche est la suivante :

Variantes 
Il existe des variantes du patronyme Schwarz : Schwartz et Swartz.

Patronyme 

 Aaron Swartz (1986-2013), informaticien ;
 Adolf Schwarz (1836-1910), joueur d'échecs austro-hongrois ;
 Elek Schwartz (1908-2000), footballeur et entraîneur roumain ;
 Alexandru Schwartz (1909-?), footballeur roumain ;
 Annette Schwarz (née en 1984), actrice pornographique allemande ;
 Annie Schwartz (1943-2008), auteure française spécialisée dans l'Histoire du quartier de La Duchère de Lyon ;
 Antoine Marie Schwartz (1852-1929), prêtre autrichien, fondateur de congrégation ouvrière, bienheureux catholique ;
 Armin Schwarz (né en 1963), pilote de rallye allemand ;
 Arturo Schwarz (1924-2021), historien de l'art, essayiste, commissaire d'exposition, écrivain et poète italien ;
  (1973-), écrivaine suédoise ;
Marie Beatrice Schol-Schwarz (1898-1969), botaniste néerlandaise ; 
 Benoît Schwarz (né en 1991), curleur suisse ;
  :
 Bernard Schwartz (1925-2010), plus connu sous le pseudonyme de Tony Curtis, acteur et producteur américain ;
 , PDG de Loral Space & Communications ;
 Bernard Schwartz, producteur nommé aux Academy Awards pour le film Coal Miner's Daughter ;
 Bernard Schwartz, auteur de A Book of Legal Lists ;
 Berthold Schwarz (vers 1318 - vers 1384), moine franciscain et chimiste allemand.
 Bertrand Schwartz (1919-2016), pédagogue français, frère de Daniel Schwartz et de Laurent Schwartz (mathématicien) et oncle de Maxime Schwartz et Yves Schwartz ;
 Charline Schwarz (2001-), archère allemande ;
 Christian Friedrich Schwarz (1726-1798), missionnaire luthérien allemand ;
 Christian Schwarz-Schilling (né en 1930), homme politique allemand ;
 Christine Angot, née Christine Schwartz (1959-), romancière et dramaturge française ;
 Christoph Schwarz (vers 1545 ou vers 1548-1592), peintre de cour allemand
 Daniel Schwartz (1917-2009), statisticien français, père de Maxime Schwartz et Yves Schwartz, frère de Bertrand Schwartz et de Laurent Schwartz (mathématicien) ;
 Dan Swartz, (1934-1997), joueur américain ;
 David Schwarz (1852–1897), pionnier hongrois de l'aviation ;
 David et Alice Schwartz, fondateurs de la société BioRad ;
 David J. Schwartz, professeur et essayiste américain.
 Dieter Schwarz (1939-), entrepreneur allemand et directeur de la chaîne de supermarchés Lidl ;
  (1858-1940) philologue classique allemand ;
 Elliott Schwartz (1936-2016), compositeur américain ;
 Elisabeth Schwarz (née en 1936), patineuse artistique autrichienne ;
 Ernst Schwarz (1889-1961), mammalogiste allemand ;
 Eugene Amandus Schwarz (1844-1928), entomologiste américain ;
 Evgueni Schwarz (1896-1958), dramaturge russe ;
 Franz Xaver Schwarz (1875-1947), trésorier du parti nazi ;
 Friedrich (Fritz) Schwarz, collectionneur de cactus du  en l'honneur duquel a été donné le nom d'espèce de Widdringtonia schwarzii ;
 Gary Schwartz (1940-), historien de l'art américain ;
 Georg Schwarz (1873-1948), homme politique allemand
 Georg Schwarz (1896-1945), homme politique allemand ;
 Georges Schwartz (1905-1987), médecin et poète (Paul Valet) ;
 Geoff Schwartz (né en 1986), joueur américain de football américain ;
 , ou Gideon E. Schwarz (1933-2007), statisticien israélien ;
 Gilbert Schwartz, homme politique français ;
Gina Schwarz, contrebassiste de jazz autrichienne ;
 Gotthold Schwarz (1952-), baryton-basse allemand ;
 Hanna Schwarz (née en 1943), cantatrice mezzo-soprano allemande ;
 Heinrich Schwarz (1906-1947), Hauptsturmführer de la Schutzstaffel (SS) ;
 Helmut Schwartz (1937-2007), homme politique allemand ;
 Hermann Amandus Schwarz (1843-1921), mathématicien allemand ;
 Hubert Schwarz (né en 1960), athlète allemand de combiné nordique ;
 Isaak Schwarz (1923-2009), compositeur russe ;
 Isaïe Schwartz (1876-1952), rabbin français ;
 Jacob T. Schwartz (1930-2009), mathématicien américain
  (1889-1960), général français ;
 Jean Schwartz (1878-1956), compositeur américain à Broadway ;
 Jean Schwarz (rabbin) (1917-1987), rabbin français d'origine hongroise  ;
 Jean-Charles Schwartz, scientifique français, découvreur des neurorécepteurs H3
 John Henry Schwarz (né en 1941), physicien théoricien américain ;
 Josh Schwartz (né en 1976), producteur, scénariste et réalisateur américain
 Ketty Schwartz (1937-2007), chercheuse française ;
 
Laurent Schwartz (1915-2002), mathématicien français ;
 Laurent Schwartz (1958- ), cancérologue français ;
 Laurent Schwarz, fondateur d'Alten et grande fortune de France ;
 Libgart Schwarz (1941-), actrice autrichienne ;
 Marc Schwartz (1963-), conseiller référendaire à la Cour des Comptes ;
 Marcel Schwarz (1914-1985) artiste peintre ;
 Marco Schwarz (né en 1995), skieur alpin autrichien ;
 Marek Schwarz (né en 1986) joueur de hockey sur glace tchèque ;
 Maxime Schwartz (né en 1940), directeur de l'Institut Pasteur ;
 Mitchell Schwartz (né en 1989), joueur américain de football américain ; 
 Mommie Schwarz (1876-1942), artiste peintre et graphiste néerlandais ;
 Nathalie Schwarz (1993-), fondeuse autrichienne ;
 Norman Schwartz (1927-1995), producteur américain de jazz et homme d’affaires ;
  :
Olivier Schwartz (né en 1951), sociologue français ;
 Olivier Schwartz (né en 1963), dessinateur français ;
 Olof Peter Swartz, botaniste suédois (1760-1818) ;
 Oscar Schwartz (1887-1967), acteur et chanteur américain de théâtre et de cinéma connu sous son nom de scène d'Oscar Shaw ;
 Paul Schwartz (né en 1945), auteur américain contemporain ;
 Peggy Schwarz (née en 1971), patineuse artistique allemande ;
 Philipp Schwartz (1894-1977), neuropathologiste américain d'origine hongroise ;
 Raphaël-Schwartz (1874-1942), artiste français d'origine ukrainienne ;
 Raymond Schwartz (1894-1973), écrivain en langue espéranto.
 Reinhard Schwarz-Schilling (1904-1985), compositeur allemand, père de Christian Schwarz-Schilling ;
 Rodolphe Hubert Schwartz (1913-1995), alias Rudy Lenoir, acteur français;
 Rudolf Schwarz (1897–1961), architecte allemand ;
 Rudolf Schwarz (1904-1934), résistant allemand ;
 Scott L. Schwartz (?-), acteur, cascadeur et catcheur américain ;
 Shaul Schwarz (1974-), photojournaliste et réalisateur israélien ;
 Simche Schwarz (1900-1974), sculpteur et homme de théâtre argentin ;
 Simon Schwartz (1982-), auteur de bande dessinée allemand ;
 Stefan Schwartz (1963-), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Stephen Schwartz (1942-2020), pathologiste américain ;
 Stephen Schwartz (1948-), compositeur, réalisateur et scénariste américain ;
 Theodor Schwartz (1841-1922), homme politique allemand ;
 Yves Schwartz (1942-), philosophe français ;
 Walter Schwarz (1904-1989), botaniste israélien ;
  (1934-2013), mathématicien allemand ;
 Wolfgang Schwarz (1947-), patineur artistique autrichien ;
 Huguette Schwartz (1923-2010), résistante française.

Toponyme 
 Schwarz, municipalité allemande du land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Mathématiques 
 Théorème de Schwarz ;
 Inégalité de Cauchy-Schwarz ;
 Lemme de Schwarz ;
 Lemme de Schwartz-Zippel ;
 Critère d'information de Schwarz.

Divers 
 Schwartz's, célèbre restaurant de sandwiches à la viande fumée de Montréal.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme juif